

Nom commun 
Bóveda est un nom commun espagnol qui signifie "voûte".

Patronyme 

 Alexandre Bóveda, intellectuel galléguiste sous la Seconde République espagnole.
 Ramón Bóveda, ex-footballeur argentin.

Toponyme 
 En Espagne
 Bóveda, une commune de la province de Lugo.
 Bóveda del Río Almar, commune de la province de Salamanca.
 La Bóveda de Toro, commune de la province de Zamora.
 Bóveda, une localité de la municipalité de Valdegovía dans la Communauté autonome basque.
 Bóveda de la Ribera, localité de la commune de Medina de Pomar de la province de Burgos.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme